Polonceau steht für:
Camille Polonceau (1813–1859), französischer Eisenbahningenieur, Brückenbauer, Erfinder des Polonceaubinders
Antoine-Rémy Polonceau (1778–1847), französischer Eisenbahningenieur, Vater von Camille Polonceau
Gustave Ernest Polonceau (1832–1900), französischer Eisenbahningenieur, Cousin von Camille Polonceau